Nevada State Route 602
 Ohio State Route 602
 Virginia State Route 602